Górne ist ein Ortsname in Polen:
 Górne (Gołdap) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Gurnen, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Górne (Milejów) im Powiat Łęczyński, Woiwodschaft Lublin
 Górne (Ostrówek) im Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź
 Górne (Pyrzyce) im Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern